Barbe Noire ou Barbe-Noire (Blackbeard en anglais) peut faire référence à :
 Barbe Noire, de son vrai nom Edward Teach, un pirate anglais.

Cinéma/Télévision 
 Blackbeard, un film américain de Francis Boggs sorti en 1911 ;
 Barbe-Noire le pirate, un film américain de Raoul Walsh sorti en 1952 ;
 Le Fantôme de Barbe-Noire, un film américain de Robert Stevenson sorti en 1968 ;
 Le Trésor de Barbe-Noire, une mini-série de Kevin Connor diffusée pour la première fois en 2006.
 Blackbeard: Terror at Sea, une mini-série réalisée par Richard Dale et Tilman Remme diffusée pour la première fois en 2006.

Littérature 
Le Vieux Nick et Barbe-Noire, une série de bande dessinée franco-belge créée par Marcel Remacle et publiée de 1958 à 1990 dans le journal Spirou.

Divers
 Château de Barbe Noire (Blackbeard’s Castle), une fortification située à Charlotte Amalie, sur l'île de Saint Thomas (îles Vierges des États-Unis) ;
 Équipage de Barbe Noire, un équipage de pirates fictif du manga One Piece.

Homonymie de titre